Ви́ктор Гуса́ров:
 Гусаров, Виктор Васильевич (род. 1924) — советский футболист.
 Гусаров, Виктор Владимирович (род. 1952) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.